Нина Александровна Серваль (24 сентября (7 октября) 1910 — 25 июня 1994) — советская певица (лирико-драматическое сопрано), Заслуженная артистка РСФСР, профессор Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Биография 
В 1941 году окончила Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, ученица Е. В. Девос-Соболевой.

В 1937 по 1941 гг. являлась солисткой Оперной студии Ленинградской консерватории, с 1941 по 1962 гг. — солистка Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

С 1965 года начала преподавательскую деятельность в Ленинградской консерватории на кафедре сольного пения (позже ей было присвоено звания профессора консерватории), воспитав целую плеяду известных певцов, таких как: Александр Штода, Нина Григорьева, Алексей Стеблянко, Лариса Шевченко, Александр Гергалов, Юрий Мартьянов, Татьяна Кравцова, Василий Герелло, Маргарита Валиулина и многих других.

Исполненные партии 
 Горислава («Руслан и Людмила» М. И. Глинка)
 Ярославна («Князь Игорь» А. П. Бородин)
 Лиза («Пиковая дама» П. И. Чайковский)
 Мария («Мазепа» П. И. Чайковский)
 Наташа («Война и мир» С. С. Прокофьев)
 Милитриса («Сказка о царе Салтане» Н. А. Римский-Корсаков)
 Феврония(«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римский-Корсаков)
 Донна Эльвира («Дон Жуан» В. А. Моцарт)
 Аида («Аида» Дж. Верди)
 Амелия («Бал-маскарад» Дж. Верди)
 Леонора («Сила судьбы» Дж. Верди) и др.

Участвовала в постановках современных опер («Декабристы» Шапорина, «Фёдор Таланов» Дешевова, «Тихий Дон» Дзержинского). Выступала как концертная и камерная певица, исполняла партии сопрано в реквиемах Моцарта и Верди, 9-й симфонии Бетховена, «Колоколах» Рахманинова, в концертной постановке оперы «Орестея» Танеева.

Звания и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР
 Профессор Ленинградской государственной консерватории

Примечания

Литература 
 Серваль Нина Александровна // Муз. энциклопедия. — М., 1978. Т. 4. С. 935.
 Хайкин Б. Творческие успехи молодых вокалистов // За сов. искусство. 1949.
 Фрейдков Б. Ведущая вокалистка // За сов. искусство. 1949.

Ссылки 
 Музыкальная энциклопедия. Серваль Н. А.

Академические музыканты СССР
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Оперная труппа Мариинского театра
Оперные певцы и певицы СССР
Оперные певцы и певицы XX века
Заслуженные артисты РСФСР